Peter Valier (né le  à Pontoise en France) est un joueur professionnel français de hockey sur glace qui évolue en position d'attaquant.

Carrière 

Son frère Benoit est également un joueur professionnel de hockey sur glace.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2006-2007 || Reims U18 ||  || 9 || 6 || 7 || 13 || 16 || 1 || 0 || 1 || 1 || 2 
|-
| 2007-2008 || Reims U18 || France U18 || 16 || 18 || 17 || 35 || 46 || || || || || 
|-
| 2008-2009 || Amiens U22 ||  || 10 || 2 || 7 || 9 || 16 || || || || || 
|-
| 2008-2009 || Amiens U18 || France U18 || 18 || 16 || 19 || 35 || 46 || 2 || 0 || 1 || 1 || 0 
|-
| 2009-2010 || Phénix de Reims || Division 1 || 11 || 0 || 2 || 2 || 4 || || || || ||
|-
| 2009-2010 || Reims U22 || France U22 || 18 || 16 || 8 || 24 || 54 || || || || || 
|-
| 2009-2010 || Reims U18 || France U18 || 11 || 16 || 15 || 31 || 28 || 4 || 7 || 6 || 13 || 14
|-
| 2010-2011 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 14 || 3 || 4 || 7 || 2 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2010-2011 || Dragons de Rouen 2 || Division 2 || 8|| 6 || 9 || 15 || 12 || 2 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
| 2010-2011 || Rouen U22 || France U22 || 14 || 13 || 16 || 29 || 25 || 4 || 4 || 4 || 8 || 0
|-
| 2011-2012 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 5 || 2 || 4 || 6 || 2
|-
| 2011-2012 || Dragons de Rouen 2 || Division 2 || 8 || 4 || 0 || 4 || 6 || 2 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2011-2012 || Rouen U22 || France U22 || 16 || 10 || 8 || 18 || 6 || 4 || 2 || 2 || 4 || 4
|-
| 2012-2013 || Ducs de Dijon || Ligue Magnus || 25 || 5 || 3 || 8 || 6 || 5 || 1 || 2 || 3 || 0
|-
| 2012-2013 || Dijon U22 || France U22 2 || 11 || 16 || 18 || 34 || 2 || 3 || 0 || 3 || 3 || 0
|-
| 2013-2014 || Ducs de Dijon || Ligue Magnus || 25 || 6 || 6 || 12 || 14 || 8 || 0 || 3 || 3 || 2 
|-
| 2013-2014 || Dijon U22 || France U22 2 || 11 || 13 || 6 || 19 || 12 || 3 || 1 || 7 || 8 || 6 
|-
| 2014-2015 || Gamyo Épinal || Ligue Magnus || 25 || 3 || 9 || 12 || 24 || 23 || 6 || 3 || 9 || 6 
|-
| 2015-2016 || Boxers de Bordeaux || Ligue Magnus || 25 || 3 || 10 || 13 || 10 || 10  || 3 || 0 || 3 || 4
|-
| 2016-2017 || Boxers de Bordeaux || Ligue Magnus || 41 || 11 || 19 || 30 || 12 || 11 || 3 || 1 || 4 || 14
|-
| 2017-2018 || Boxers de Bordeaux || Ligue Magnus || 29 ||7 || 16 || 23 || 20 || 11 || 2 || 3 ||5 || 14
|-
| 2018-2019 || Boxers de Bordeaux || Ligue Magnus || 42 || 13 || 18 || 31 || 99 || 7 || 2 || 4 || 6 || 16
|-
| 2019-2020 || Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus || 39 || 9 || 21 || 30 || 36 || 4 || 1 || 0 || 1 || 4
|-
| 2020-2021|| Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus || 15 || 6 || 2 || 8 || 28 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus || 30 || 4 || 26 || 30 || 17 || 14 || 4 || 9 || 13 || 14

En équipe nationale 

|2009 ||align="left"| Championnat du monde des moins de 18 ans || 5 || 0 || 0 || 0 || 2 ||align="left"| du Groupe B de la Division 
|-
|2010 ||align="left"| Championnat du monde des moins de 18 ans || 5 || 0 || 2 || 2 || 6 ||align="left"| du Groupe B de la Division 
|-
|2011 ||align="left"| Championnat du monde junior || 5 || 2 || 3 || 5 || 6 ||align="left"| du Groupe A de la Division 
|-
|2019 ||align="left"| Championnat du monde || 7 || 0 || 0 || 0 || 0 ||align="left"|Quinzième place

Références 

Naissance en juillet 1992
Naissance à Pontoise
Joueur international français de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Reims Champagne hockey
Joueur du Rouen hockey élite 76
Joueur du Dijon Hockey Club
Joueur de l'Épinal Hockey Club
Joueur des Boxers de Bordeaux
Joueur du Grenoble métropole hockey 38